Az M51 jelentheti az alábbiakat:

 M51-es autóút, az M5-ös autópálya és az 51-es főút közötti út
 Messier 51, spirálgalaxis a Vadászebek csillagképben
 M51 Super Sherman, a sherman harckocsi izraelben modernizált változata